Buch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anker Buch
 Fabian Buch
 Frederik Buch
 Hans Buch, flera personer
 Hans Buch (botaniker)
 Hans Buch (präst)
 Kurt Buch
 Leopold von Buch
 Peter Buch
 Walter Buch

Tyska efternamn